Підрозділ:
 Підрозділ (військова справа)
 Команда
 Департамент (підрозділ)